dama – figura w szachach
 dama (karta) – figura karciana
 dama – łacińska nazwa rodzaju ssaka z rodziny jeleniowatych
 dama – dystyngowana kobieta
 DAMA – detektor cząstek elementarnych przeznaczony do wykrywania ciemnej materii, pracujący we Włoszech.

Zobacz też

Przypisy 

es:Dama